Николай Васильевич Банников:
 Банников, Николай Васильевич (1914—2004) — советский государственный и партийный деятель.
 Банников, Николай Васильевич (1918—1996) — русский советский поэт и переводчик, журналист.